Heinrich Lang kan syfta på bland andra följande personer:

 Heinrich Lang (1824-1893), tysk arkitekt
 Heinrich Lang (1826-1876), tysk präst och teolog
 Heinrich Lang (1838-1891), tysk målare